Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2009 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 17. bis 19. Januar 2009 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF, 35 kB)

Herreneinzel (Qualifikation)
2009